Труханов, Сергей:* Труханов, Сергей Викторович (род. 1981) — молдавский футболист и тренер.
 Труханов, Сергей Кириллович (1961—2017) — советский и российский композитор-песенник, автор и исполнитель.